Diogenio Bigaglia (1676-1745) – compositore italiano
 Nicola Bigaglia (1841-1908) – architetto e pittore italiano naturalizzato portoghese
 Pietro Bigaglia (1786-1876) – vetraio italiano